Kiarash Hossainpour (nacido el 28 de junio de 1999) es un empresario, inversor y personaje público alemán conocido por sus vídeos educativos sobre criptomonedas y tecnologías blockchain. Según un informe publicado por Business Insider, asumió un gran riesgo invirtiendo en luna, que ha perdido el 99% de su valor, pero sigue invertido y siendo millonario.

Educación y carrera
Kiarash Hossainpour nació el 28 de junio de 1999 en Berlín (Alemania), en el seno de una familia iraní-alemana. Su padre era informático y le introdujo en el mundo de la informática a una edad temprana.

Carrera
Kiarash comenzó su carrera como Youtuber bajo su nombre artístico, "Hoss" cuando tenía 16 años. Durante este tiempo se encontró con las criptodivisas y desarrolló una pasión en ella. Pronto, comenzó a perseguir una carrera en la industria de las criptodivisas. Kiarash comenzó videos educativos sobre temas relacionados con la criptomoneda, Bitcoin, Ethereum y la descentralización.

En 2020, creó una empresa de capital con 2 socios que gestiona su capital y sus inversiones en criptografía.

Referencias 

Alemanes
Hombres
Empresarios del siglo XXI